Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (99201) Sattler || 2001 HY16 || 25 april 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (99202) - || 2001 HR18 || 24 april 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99203) - || 2001 HA20 || 26 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99204) - || 2001 HE20 || 26 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99205) - || 2001 HL22 || 25 april 2001 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| (99206) - || 2001 HH25 || 26 april 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99207) - || 2001 HR27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99208) - || 2001 HX27 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99209) - || 2001 HZ28 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99210) - || 2001 HK32 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99211) - || 2001 HD37 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99212) - || 2001 HD38 || 30 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (99213) - || 2001 HL38 || 30 april 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (99214) - || 2001 HF41 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99215) - || 2001 HU45 || 17 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99216) - || 2001 HG48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99217) - || 2001 HJ48 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99218) - || 2001 HV50 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99219) - || 2001 HY53 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99220) - || 2001 HE54 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99221) - || 2001 HP55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99222) - || 2001 HQ55 || 24 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99223) - || 2001 HJ57 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99224) - || 2001 HC58 || 25 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99225) - || 2001 HX59 || 23 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99226) - || 2001 HO60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99227) - || 2001 HR60 || 24 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99228) - || 2001 HJ62 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99229) - || 2001 HK63 || 26 april 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99230) - || 2001 KL || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99231) - || 2001 KC1 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99232) - || 2001 KP4 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99233) - || 2001 KJ7 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99234) - || 2001 KU13 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99235) - || 2001 KU29 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99236) - || 2001 KV31 || 22 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99237) - || 2001 KD33 || 24 maart 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (99238) - || 2001 KQ35 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99239) - || 2001 KX36 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99240) - || 2001 KH37 || 21 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99241) - || 2001 KV51 || 16 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99242) - || 2001 KG52 || 17 maart 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99243) - || 2001 KH54 || 22 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99244) - || 2001 KV54 || 28 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99245) - || 2001 KG61 || 17 maart 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99246) - || 2001 KY62 || 18 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99247) - || 2001 KV65 || 22 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99248) - || 2001 KY66 || 29 maart 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99249) - || 2001 KW70 || 24 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99250) - || 2001 LH || 10 juni 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (99251) - || 2001 LM || 13 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99252) - || 2001 LJ1 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99253) - || 2001 LA2 || 13 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99254) - || 2001 LG11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99255) - || 2001 LP11 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99256) - || 2001 LQ12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99257) - || 2001 LT12 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99258) - || 2001 MF5 || 21 juni 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| (99259) - || 2001 MO17 || 26 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99260) - || 2001 MC28 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99261) - || 2001 NB7 || 15 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99262) Bleustein || 2001 OQ12 || 20 juli 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| (99263) - || 2001 OZ31 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99264) - || 2001 OP42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99265) - || 2001 OQ62 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99266) - || 2001 OQ69 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99267) - || 2001 OJ84 || 18 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99268) - || 2001 OD94 || 27 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99269) - || 2001 OU97 || 25 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99270) - || 2001 OG98 || 25 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99271) - || 2001 PJ2 || 3 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99272) - || 2001 PW24 || 11 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99273) - || 2001 PD28 || 14 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99274) - || 2001 PM41 || 11 augustus 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (99275) - || 2001 PH57 || 14 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99276) - || 2001 QC20 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99277) - || 2001 QU58 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99278) - || 2001 QA68 || 16 augustus 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99279) - || 2001 QF70 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99280) - || 2001 QA83 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99281) - || 2001 QR99 || 16 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99282) - || 2001 QS116 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99283) - || 2001 QD120 || 18 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99284) - || 2001 QX131 || 20 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99285) - || 2001 QT138 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99286) - || 2001 QO139 || 22 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99287) - || 2001 QN165 || 24 augustus 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (99288) - || 2001 QA203 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99289) - || 2001 QV205 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99290) - || 2001 QU206 || 23 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99291) - || 2001 QO220 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99292) - || 2001 QS226 || 24 augustus 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99293) - || 2001 QX256 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99294) - || 2001 QR258 || 25 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99295) - || 2001 QP274 || 19 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99296) - || 2001 QK287 || 17 augustus 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99297) - || 2001 RU14 || 10 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99298) - || 2001 RV46 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99299) - || 2001 RR48 || 11 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (99300) - || 2001 RV52 || 12 september 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten